Beatrycze Sabaudzka , ,  (ur. 1310, zm. 20 grudnia 1331) – trzecia żona Henryka Karynckiego, córka księcia Amadeusza V z Sabaudii. 

Mając siedemnaście lat wyszła w 8 czerwca 1328 za starszego o czterdzieści mężczyznę. Ślub z kuzynką Jana Luksemburskiego zakończył długoletni spór o czeską koronę. Jan obiecał pannie młodej 10 000 marek srebra w posagu, ale później nie wywiązał się z przyrzeczenia. Także i to małżeństwo pozostało bez spadkobiercy i Henryk musiał w 1330 zgodzić się na ślub czeskiego księcia Jana Henryka z jego córką Małgorzatą. 

Beatrycze nie pojawia się w źródłach, aż do aktu jej zgonu z 20 grudnia 1331.

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 

Dynastia sabaudzka
Czeska szlachta
Zmarli w 1331